Heart & Soul – polska supergrupa muzyczna
 Heart & Soul – album muzyczny Joego Cockera
 Heart & Soul – album muzyczny Sala Solo